Чемпионат Азии по борьбе 1995 года проходил с 27 июня по 3 июля в Маниле (Филиппины).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба 

В командном зачёте Иран набрал 92 очка, Южная Корея — 77 очков, Япония — 68 очков.

Греко-римская борьба 

В командном зачёте Казахстан набрал 82 очка, Южная Корея — 78 очков, Иран — 65 очков.

Результаты соревнований

Вольная борьба 
 До 48 кг

 До 52 кг

 До 57 кг

 До 62 кг

 До 68 кг

 До 74 кг

 До 82 кг

 До 90 кг

 До 100 кг

 До 130 кг

Греко-римская борьба 
 До 48 кг

 До 52 кг

 До 57 кг

 До 62 кг

 До 68 кг

 До 74 кг

 До 82 кг

 До 90 кг

 До 100 кг

 До 130 кг

См. также 
 Борьба на Центральноазиатских играх 1995

Примечания

Источники 
 FILA Wrestling Database

1995
Международные спортивные соревнования в Маниле
1995 год в борьбе
Борьба
Июнь 1995 года
Июль 1995 года
Борьба
Чемпионаты Азии на Филиппинах